Костеница може бити:
 Костеница - насеље у општини Прокупље у Топличком округу са 289 становника
 Костеница - насеље у општини Бијело Поље у Црној Гори 133 са становника